Монастирецький / Монастирецька:
 Монастирецький, Володимир
 Монастирецький Леонід Семенович
 Орися Монастирецька

Українські прізвища